Il termine Mayo-Kebbi può riferirsi a due diverse regioni del Ciad:

Regione di Mayo-Kebbi Est
Regione di Mayo-Kebbi Ovest